Новая Соболева — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Норкинского сельского поселения.

География 
Расположена в северо восточной части района, на берегу Новособолевского пруда, построенного на реки Талгалды (правый приток Зюзелги). Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 8 км.

История 
Дата основания примерно после ревизии 1816 года, жители деревни Соболева, 5-го Башкирского кантона, не имевшие чина (не служивые), основали вверх по реке новую деревню с таким же названием. 

В 1928 организован колхоз (с 1935 — колхоз имени Кирова).

Население 

(в 1841 — 247, в 1868 — 412, в 1873 - 419, в 1889 — 506, в 1900 — 465, в 1916 — 685, в 1939 — 378, в 1947 — 335, в 1970 — 795, в 1983 — 791, в 1995 — 794)

Улицы 
Улица 40 лет Победы
Береговая улица
Улица Гагарина
Улица Дружбы
Улица Кирова
Комсомольская улица
Молодежная улица
Полевая улица
Родниковая улица
Северная улица
Советская улица
улица Полевая

Инфраструктура 
 Школа
 Библиотека
 Почта 
 Мечеть
 Медпункт

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района